Oxystoma är ett släkte av skalbaggar. Oxystoma ingår i familjen spetsvivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spetsvivlar
Oxystoma